Kjær ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Kjær (1919–2012), dänischer Chemiker
 Anne Lise Kjaer (* 1962), dänische Futuristin, Gründerin von Kjaer Global
 Birthe Kjær (* 1948), dänische Sängerin
 Dorte Kjær (* 1964), dänische Badmintonspielerin
 Emil Kjær (* 1999), dänischer Sprinter
 Henriette Kjær (* 1966), dänische Politikerin
 Jeppe Kjær (* 2004), dänischer Fußballspieler
 Jørn Kjær (* 1961), dänischer Fußballspieler
 Julie Kjær (* ≈1985), dänische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Kirsten Kjær (1893–1985), dänische Malerin
 Laurids Kjær (1852–1932), dänischer Sportschütze
 Nils Kjær (1870–1924), norwegischer Dramatiker, Essayist und Dichter
 Ole Kjær (* 1954), dänischer Fußballspieler
 Peter Kjær (* 1965), dänischer Fußballtorhüter
 Poul Kjær Poulsen (* 1952), dänischer Handballspieler
 Rasmus Kjær (* 1998), dänischer Badmintonspieler
 Simon Kjær (* 1989), dänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brüel & Kjær
 Kjer